Петрушково — село в Шаблыкинском районе Орловской области, входит в Косулическое сельское поселение.

География 
Расположено на реке Водоча в 1 км к юго-востоку от села Косуличи, в 8 км к западу от Шаблыкино и в 68 км от Орла. К югу от села находится пруд Петрушковский 744-го рыбопромыслового участка.

На севере вблизи села проходит тупиковая автодорога Шаблыкино — Косуличи — Сомово.

История 
В 1694 году московский дворянин Иван Афанасьевич Веревкин выменял своё поместье на поместье С. К. Веревкина в селе Петрушково.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шаблыкинского района